LAzerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics de Pequín 2008 a la República Popular Xina. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 44 atletes als Jocs a Pequín, per competir en 10 disciplines esportives.

Farid Mansurov va ser l'abanderat de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan han guanyat un total de 7 medalles: 1 medalla d'or, 2 medalles de plata i 4 medalles de bronze.

Medaller 
L'equip olímpic àzeri va aconseguir les següents medalles:

Medallistes

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d'Estiu de 2008
Azerbaidjan als Jocs Olímpics